Гараджа - фамилия и топоним:

Фамилия 
 Гараджа, Алексей Викторович (род. 1961) — российский историк философии и переводчик философской литературы, сын В. И. Гараджи.
 Гараджа, Виктор Иванович (род. 1929) — советский и российский философ, доктор философских наук.

Топоним 
 Гараджа — палеолитическое местонахождение ашельской культуры на западе Азербайджана, на южном берегу Мингечаурского водохранилища.
 Гараджа — гора в Азербайджане на хребте Боздаг на правобережье реки Куры.

См. также 
 Гаража